L'homme n'est pas parfait est le titre de plusieurs œuvres :

 L'homme n'est pas parfait, une pièce de théâtre en un acte de Lambert-Thiboust, créée au théâtre des Variétés en 1864 ;
 L'homme n'est pas parfait, un film muet français, adaptation de la pièce de Lambert-Thiboust, réalisé par Georges Denola, sorti en 1916 ;